Никола́й Авде́ев:
 Авдеев, Николай Дмитриевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Авдеев, Николай Николаевич (1879–1926) — деятель революционного движения в России, историк.
 Авдеев, Николай Николаевич (1902–1978) — советский писатель.
 Авдеев, Николай Петрович (1892—1920) — участник севастопольского подполья в годы Гражданской войны.
 Авдеев, Николай Яковлевич (1912—1996) — советский математик.